El Continental puede referirse a:

 El Continental (periódico), un periódico de San Antonio, Texas.
 El continental (noticiero), un noticiero chileno emitido por Canal 9 (1968-1970).
 El Continental (1863), un periódico en lengua castellana publicado en los EE. UU. por Marcos Paolo
 El Continental, serie de televisión emitida en TVE en 2018.